Bel Ombre peut désigner :
 Bel Ombre : un  village mauricien situé dans le district de Savanne,
 Bel Ombre : un district des Seychelles.